Stati Uniti d'America
Irvington – villaggio della Contea di Washington, Illinois
Irvington – città della Contea di Breckinridge, Kentucky
Irvington – township della Contea di Essex, New Jersey
Irvington – località della Contea di Westchester, New York
Irvington – città della Contea di Lancaster, Virginia